Cidadão Instigado e o Método Túfo de Experiências é o segundo álbum de estúdio da banda brasileira Cidadão Instigado lançado em 2005 trazendo a faixa promo O Tempo.

FAIXAS

 "Te Encontrar Logo" 5:41
 "Os Urubus Só Pensam Em Te Comer" 5:32
 "O Pobre Dos Dentes De Ouro" 5:32
 "Silêncio Na Multidão" 7:32
 "Calma!" 1:54
 "O Pinto De Peitos" 4:07
 "Apenas Um Incômodo" 5:14
 "Chora Malê" 4:43
 "Noite Daquelas" 3:37
 "O Tempo" 7:25

Álbuns de 2005